Das J. P. Morgan Tournament of Champions 2010 fand vom 20. bis 28. Januar 2010 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold. Das Preisgeld betrug 97.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Grégory Gaultier, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Ramy Ashour verlor. Das Endspiel gewann James Willstrop gegen Ramy Ashour mit 12:10, 11:5, 9:11 und 11:3.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Gilly Lane einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010
Sportveranstaltung in Manhattan